Gent–Wevelgem 2022 var den 84:e upplagan av det belgiska cykelloppet Gent–Wevelgem. Tävlingen avgjordes den 27 mars 2022 med start i Ieper och målgång i Wevelgem. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av eritreanska Biniam Girmay från cykelstallet Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Gent–Wevelgem 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien